Gambetta ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Gambetta (* 1952), italienischer Soziologe
 François Léon Jouinot-Gambetta (1870–1923), französischer General
 Henry Gambetta (* 1974), peruanischer Fußballschiedsrichter
 Léon Gambetta (1838–1882), französischer Staatsmann der Dritten Republik
 Sara Gambetta (* 1993), deutsche Kugelstoßerin
 Schubert Gambetta (1920–1991), uruguayischer  Fußballspieler

Gambetta steht für

 Gambetta (Métro Paris), U-Bahn-Station in Paris
 Gambetta (Einheit), ein italienisches Volumen- und Getreidemaß